Giorgio Cini – imprenditore italiano del XX secolo, figlio di Vittorio
 Giorgio Cini – nave scuola della Guardia di Finanza
 Giorgio Cini – fondazione finalizzata a onorare la memoria di Giorgio Cini e a valorizzare la cultura veneta e italiana